La Ferrari utilizzò il motore V12 da 1,5 L di cilindrata, progettato da Gioachino Colombo, per due modelli che presero il nome "125" (il propulsore si chiamava "Tipo 125"):
Ferrari 125 S 
Ferrari 125 C 
Ferrari 125 F1